Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Saunier Duval in 2004.

Wielerploeg in 2004
2004